Адорф може бити:

 Адорф (Њемачка)